Laštuvka se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ales Laštuvka
 Zdenek Laštuvka